La coparentalité est une méthode par laquelle deux personnes ont un enfant sans être en couple pour autant (homoparentalité par exemple)
 La coparentalité est, en droit, le partage des droits de parents désunis (divorcés ou séparés) vis-à-vis de leurs enfants